Тоба — фамилия и топоним:

География 
 Тоба — озеро на острове Суматра, Индонезия.
 Тоба — вулкан на острове Суматра, Индонезия.
  — крупнейшая этническая группа батаков на севере Суматры, Индонезия.
 Тоба — один из батакских языков на севере Суматры, Индонезия.
 Тоба — этническая общность людей проживающая в Гран-Чако.
 Тоба — язык этнической общности тоба в Гран-Чако.
 Тоба — исторический кочевой народ, ответвление сяньбийцев, Китай.
  — деревня в Тибетском автономном районе, Китай.
  — горный хребет в районе Белуджистана, проходящий вдоль границы Пакистана и Афганистана.
  — деревня в провинции Пенджаб, Пакистан.
 Тоба — город в провинции Пенджаб, Пакистан.
  — посёлок в общине Нова-Црня, Сербия.
 Ла-Тоба — муниципалитет в провинции Гвадалахара, Испания.
  — город в провинции Санта-Фе, Аргентина.
  — сельский округ в коммуне Хельбедюндорф, Германия.
  — коммуна в департаменте , Буркина-Фасо.
 Тоба — город в префектуре Миэ, Япония.

Персоналии 
 Тоба (1103—1156) — 74-й Император Японии, синтоистское божество.
 Го-Тоба — 82-й Император Японии, поэт.
 Тоба Содзё — средневековый японский астроном, художник.
  — японский футболист, выступающий за клуб Мито Холлихок.
  — румынский футболист, выступающий за клуб Сафа.
  — немецкий гимнаст.
 Тоба, Эдуардо (1923—2001) — испанский футбольный тренер.
 Тоба, Дзюн (род. 1999) — японский футболист.

Другое 
  — название японской торпедной канонерской лодки, курсировавшей по реке Янцзы в период Японо-китайской и II мировой войн.
  — одно из наименований V месяца Александрийского календаря.
  — название национальной колбасы Румынии.
 Тоба — схема детектора гравитационных волн.